Charmont (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Charmont (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France